Леонидас да Силва, Бразилски фудбалер и репрезентативац.
Леонида, краљ Спарте 540–480. п. н. е.
Леонида II, краљ Спарте 254–235. п. н. е.
Леонид Брежњев, Леонид Иљич Брежњев је био генерални секретар КПСС и два пута председник Президијума Врховног Совјета.